Pegasoferae es un clado de mamíferos propuesto de acuerdo con las investigaciones genómicas en sistemática molecular de Nishihara, Hasegawa y Okada (2006). Para sorpresa de los autores, sus datos los llevaron a proponer un clado que incluía a los murciélagos, carnívoros, pangolines, caballos y otros perisodáctilos. Según esto, los perisodáctilos serían los parientes más cercanos de las fieras. Las teorías antiguas de la evolución de los mamíferos podrían haber puesto, por ejemplo, a los murciélagos junto con los eulipotiflanos y a los perisodáctilos con los artiodáctilos en el clado Eungulata. 

Los estudios moleculares posteriores no han podido respaldarlo. En particular, dos estudios recientes cada uno de los cuales combina análisis genómicos de múltiples taxones con pruebas de hipótesis filogenéticas alternativas competitivas, concluyó que Pegasoferae no es un grupo monofilético y proponen otra clasificación.

Cladograma

Referencias

Bibliografía 

Matthee, C. A., G. Eick, et al. (2007). Indel evolution of mammalian introns and the utility of non-coding nuclear markers in eutherian phylogenetics. Molecular Phylogenetics and Evolution 42, 827-837.
Nishihara, H., Hasegawa, M., & Okada, N. (2006). Pegasoferae, an unexpected mammalian clade revealed by tracking ancient retroposon insertions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103, 9929-9934.
Springer M.S., Burk-Herrick A., Meredith R., Eizirik, E., Teeling, E., O'Brien, S.J., and Murphy, W.J. (2007). The adequacy of morphology for reconstructing the early history of placental mammals Systematic Biology 56, 673-684.

Enlaces externos 
 Pegasoferae, an unexpected mammalian clade revealed by tracking ancient retroposon insertions (en inglés)

Laurasiatheria
Grupos taxonómicos obsoletos